Guido von Ibelin (franz. Guy d'Ibelin) ist der Name folgender Personen:

* Guido von Ibelin (Konstabler von Zypern) († 1255), Marschall und Konstabler von Zypern
 Guido von Ibelin († nach 1270), Ehemann der Maria von Armenien 
 Guido von Jaffa († 1304), Titulargraf von Jaffa
 Guido von Ibelin (1286–1308), Sohn des Seneschall Balian von Ibelin
 Guido von Ibelin (Seneschall von Zypern) (* vor 1306–1350/1360)
 Guido von Ibelin (Bischof von Limassol) († 1367)